

Biologia
Basilisco – nome comune delle lucertole del genere Basiliscus.
Basilisco – nome comune della pianta Magydaris pastinacea.

Cinema
I basilischi – film di Lina Wertmüller.

Creature fantastiche e mitologiche
 Basilisco – mostro delle leggende greche ed europee.
 Basilisco – creatura della serie Harry Potter, ideata da J. K. Rowling.

Onomastica
 Basilisco – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Basilisco – imperatore bizantino.

Altro
Basilisco – termine militare
Basilischi –  organizzazione mafiosa della Basilicata.

Pagine correlate
Basilisk